Thurnen steht für:

 Thurnen, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Thurnen, früherer Name von Kirchenthurnen, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Turnen, Sportgattung
 Turnen (Special Olympics), Sportart
 Turnen (Berg) im Kanton Bern, Schweiz